William Cole kan syfta på:

* William Cole (1714–1782), engelsk präst och historiker
 William Cole (1753–1806), brittisk klassisk filolog
 William Cole (1909–1997), engelsk komponist och dirigent
 William Cole, 1:e earl av Enniskillen (1736–1803), irländsk ädling och politiker
 William Cole, 3:e earl av Enniskillen (1807–1886), irländsk ädling och politiker
 William Carey Cole (1868–1935), amerikansk militär
 William Clay Cole (1897–1965), amerikansk politiker
 William E. Cole (1874–1953), amerikansk militär
 William Hinson Cole (1837–1886), amerikansk politiker
 William Purington Cole (1889–1957), amerikansk politiker
 William Sterling Cole (1904–1987), amerikansk jurist och politiker
 William Storrs Cole (1902–1994), amerikansk paleontolog och geolog

Se även 
 William Coles